

События 
 14 сентября — В Великобритании и её североамериканских колониях  Григорианский календарь.
 Крестьянское восстание в Нормандии (Франция). Стачка в Лионе.
 В Турине под покровительством короля Сардинии Карла Эммануила III образовано Пьемонтское королевское общество для производства и торговли шелком.
 1752—1754 — Грузинское посольство в Петербург с просьбой о помощи.
 Афганцы подчинили Кашмир.
 Победа англичан над французами в битве при Тричинополи (Карнатик).
 Конец государства Ава в Бирме.
 Начало строительства Тоболо-Ишимской (Пресногорьковской) укреплённой линии (Российская империя).

Наука

Музыка

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1752 году
 18 января
 — Джон Нэш (ум. 1835), британский архитектор;
 — Франческо Караччиоло, адмирал флота Неаполитанского королевства;
 31 марта — Гавриил Иванович Добрынин (ум. 1824), писатель-мемуарист;
 7 июля — Жозеф Мари Жаккар (ум. 1834), французский изобретатель ткацкого стана для узорчатых материй;
 17 сентября —  (ум. 1795), французский государственный и политический деятель, один из последних «якобинцев»;
 20 сентября — Иероним Стройновский (ум. 1815), польский правовед и экономист, ректор Главной виленской школы и первый ректор Виленского университета.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1752 году
 26 июня — Хулио Альберони (Джулио Альберони, испанский государственный деятель, кардинал (с 1717), первый министр двора короля Филиппа V и фактический правитель Испании в 1717 — 1719 годах (род. 1664).

 Лоуренс Вашингтон (Lawrence Washington) (1718 — 1752) — американский дворянин, военный и землевладелец, член вирджинской Палаты Бюргеров, сводный брат первого президента США, Джорджа Вашингтона.

См. также